Emmanuel Presbyterian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Emmanuel Presbyterian Church (Colorado Springs, Colorado), NRHP-ID 84000830
 Emmanuel Presbyterian Church (Rochester, New York), NRHP-ID 01000295